Nelson Daniel García (Concordia, Provincia de Entre Ríos, Argentina, 17 de diciembre de 1963) es un piloto de automovilismo argentino. Corrió en varias categorías, destacándose en Turismo Nacional y TC2000. Es apodado "Chiqui" y se retiró de la actividad automovilística en diciembre de 2007, aunque posteriormente compitió como invitado en algunas ocasiones.

Resumen de carrera 
1985: TC 850 
1989: Ganador Rally Tres Fronteras de Enduro 
1990: TN (Ford Sierra), TC 2000 (Ford Sierra)
1991: Campeón TN Super final (Ford Sierra)
1993: TC 2000 (Ford Sierra)
1994: TC 2000 (Ford Sierra)
1995: TC 2000 (Ford Sierra y Ford Escort)
1996: TC 2000 (Ford Escort)
1997: TC 2000 (Ford Escort)
1998: TC 2000 (Ford Escort) Campeón Copa TC 2000.
1999: TC 2000 (Honda Civic)
2000: TC 2000 (Mitsubishi Lancer)
2001: TC 2000 (Mitsubishi Lancer)
2002: TC 2000 (Ford Escort Zetec)
2003: TC 2000 (Ford Escort Zetec)
2004: TC 2000 (Ford Focus)
2005: TC 2000 (Ford Focus)
2006: TC 2000 (Ford Focus)
2007: TC 2000 (Ford Focus)
2008: TC 2000 (Ford Focus), una carrera
2009: Top Race (Ford Mondeo), una carrera, TC 2000 (Ford Focus), una carrera

Estadísticas en TC 2000                                                                         
Carreras corridas: 214
Victorias: 1
Poles: 5
Récords de vuelta: 8

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa TC 2000

Copa Endurance Series

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Deportistas de la provincia de Entre Ríos
Concordienses
Pilotos de Honda en Turismo Competición 2000
Pilotos de Top Race
Pilotos del Campeonato Sudamericano de Superturismos
Pilotos de Mitsubishi en Turismo Competición 2000
Pilotos de Ford en Turismo Competición 2000